Châtillon bezeichnet:

In der Schweiz
 eine Gemeinde im Kanton Freiburg, siehe Châtillon FR
 eine Gemeinde im Kanton Jura, siehe Châtillon JU
 eine Gemeinde im Kanton Wallis (Châtillon-le-Bas), siehe Niedergesteln
 einen Weiler im Kanton Bern, Standort eines Erziehungsheimes, siehe Prêles
 einen Berg () in den Waadtländer Voralpen, siehe Châtillon (Berg) 
 Ruine Châtillon, Burg bei Péry, Kanton Bern

In Italien
 eine Gemeinde im Aostatal, siehe Châtillon (Aostatal)

In Frankreich
 eine Herrschaft südwestlich von Reims, die Herrschaft Châtillon
 eine Familie, die von dieser Herrschaft kommend, vom 13. bis 15. Jahrhundert eine ganze Reihe von Grafschaften besaß, siehe Châtillon (Adelsgeschlecht)
 eine Pairie und ein Herzogtum im 18. Jahrhundert, die auf Basis der Baronie Mauléon für Mitglieder des Hauses Châtillon eingerichtet wurden, siehe Herzog von Châtillon
 eine ehemalige Zisterzienserabtei, siehe Kloster Châtillon

Gemeinden:
 Châtillon (Allier) im Département Allier
 Châtillon (Hauts-de-Seine) im Département Hauts-de-Seine
 Châtillon (Jura) im Département Jura
 Châtillon (Rhône) im Département Rhône
 Châtillon (Vienne) im Département Vienne

Ortschaften und Gemeinden mit Châtillon als Namensbestandteil:
 Châtillon-Coligny
 Châtillon-d’Azergues
 Châtillon-en-Bazois
 Châtillon-en-Diois
 Châtillon-en-Dunois
 Châtillon-en-Michaille
 Châtillon-en-Vendelais
 Châtillon-Guyotte
 Châtillon-la-Borde
 Châtillon-la-Palud
 Châtillon-le-Duc
 Châtillon-le-Roi
 Châtillon-lès-Sons
 Châtillon-Saint-Jean
 Châtillon-sous-les-Côtes
 Châtillon-sur-Broué
 Châtillon-sur-Chalaronne (früher Châtillon-lès-Dombes)
 Châtillon-sur-Cher
 Châtillon-sur-Cluses
 Châtillon-sur-Colmont
 Châtillon-sur-Indre
 Châtillon-sur-Lison
 Châtillon-sur-Loire
 Châtillon-sur-Marne
 Châtillon-sur-Morin
 Châtillon-sur-Oise
 Châtillon-sur-Saône
 Châtillon-sur-Seine
 Châtillon-sur-Thouet
 Viry-Châtillon

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Châtillon im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Châtillon-sur-Chalaronne im Département Ain
 Kanton Châtillon-sur-Seine im Département Côte-d'Or

Ortschaften:
 Châtillon, Ortschaft in der Gemeinde Amont-et-Effreney im Département Haute-Saône
 Châtillon, Ortschaft in der Gemeinde Chindrieux im Département Savoie

Châtillon ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste de Châtillon (1808–1881), französischer Bildhauer, Maler und Schriftsteller
 Frédéric Chatillon (* 1968), französischer Geschäftsmann und Politiker (FN)

Châtillon ist der Name folgender Personen:
 Aymon de Châtillon († 1323), Bischof von Sitten
 Gaucher de Châtillon (um 1221–1250), Herr von Donzy, Saint-Aignan, Montmirail und Montjay 

 Jacques de Châtillon († 1302), Herr von Leuze, Condé, Carency, Buquoy und Aubigny sowie Gouverneur von Flandern

 Johanna von Châtillon (1258–1292), Gräfin von Blois, Chartres und Dunois, Herrin von Guise, siehe Johanna (Blois)
 Jolanthe von Châtillon (um 1222–1254), Gräfin von Nevers, Auxerre und Tonnerre, siehe Jolanthe (Nevers)
 Louis III. de Châtillon († 1391), Graf von Dunois und Herr vom Romorantin

 Olivier de Châtillon († 1433), Graf von Penthièvre, Vizegraf von Limoges, Herr von Avesnes, Landrecies etc.
 Stephan von Châtillon († 1213), französischer Kartäusermönch, Bischof und Mystiker

Siehe auch:
 Gefecht von Châtillon